Pakistans premierminister (Urdu وزیر اعظم = Wazir-e- Azam, der betyder "Øverste Minister", er Pakistans regeringsleder.

Positionen som premierminister blev etableret i forbindelse med Pakistans selvstændighed i 1947. Kun en del af Pakistans premierministre har været funderet i et demokratisk mandat. Den første demokratisk valgte premierminister i Republikken Pakistan var Zulfikar Ali Bhutto i 1973. 

I henhold til Pakistans forfatning vælges premierministeren af landets folkevalgte Nationalforsamling (National Assembly of Pakistan), og det vil normalt være lederen af det største parti eller den største koalition, der vælges til posten. Premierministeren udpeger en regering og er derefter i sit arbejde ansvarlig over for parlamentet.

Landets officielle statsoverhoved Præsidenten af Pakistan har forfatningsmæssig bemyndigelse til at afsætte premierministeren og regeringen samt opløse nationalforsamlingen og udskrive nyvalg. Den syvende ændring til forfatningen indeholder en indskrænkning af denne bemyndigelse, som efter denne tilføjelse til forfatningen, kun er mulig, såfremt beslutningen sanktioneres (eller udløser et veto) fra Pakistans Højesteret.

Pakistans premierministre fra 1947 til i dag

Se også 
 Pakistans præsidenter

 
Lister over regeringsledere